Lepantói csata (1499) – a velencei flotta összecsapása az oszmán-törökökkel
 Lepantói csata (1500) – a velenceiek és a törökök újabb összecsapása
 Lepantói csata (1571) – a spanyol–savoyai–velencei–máltai–pápai keresztény liga győzelme a törökök felett